Paulus, nome latino da cui deriva Paolo
Paulus, praetexta di Marco Pacuvio
Paulus, oratorio di Felix Mendelssohn

Persone
Barbara Paulus, tennista austriaca (1971- )
Friedrich Paulus, generale tedesco (1890-1957)
Heinrich Paulus, teologo tedesco (1761-1851)